Gaëtan Haas, né le , à Bienne, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue actuellement dans l’équipe de la NL du HC Bienne.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008||HC Bienne U20||Juniors Élites B||32||7||20||27||36||4||1||4||5||4
|-
|2008-2009||HC Bienne U20||Juniors Élites B||15||10||33||43||20||7||0||7||7||8
|-
|2009-2010||HC Bienne||LNA||14||2||1||3||6||7||1||0||1||2
|-
|2009-2010 || HC Bienne U20||Juniors Élites A||33||11||32||43||67||3||2||3||5||0
|-
|2010-2011||HC Bienne||LNA||29||0||0||0||4||1||0||0||0||0
|-
|2010-2011 || HC Bienne U20||Juniors Élites A||13||10||21||31||8||1||1||0||1||0
|-
|2010-2011 || HC Ajoie||LNB||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||HC Bienne||LNA||43||6||7||13||10||5||0||1||1||2
|-
|2011-2012 || HC Bienne U20||Juniors Élites A||1||0||1||1||2||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||HC Bienne||LNA||49||2||7||9||8||-||-||-||-||-
|-
| 2013-2014|| HC Bienne|| LNA|| 29 || 4 || 2 || 6 || 12 || 17 || 1 || 3 || 4 || 2
|- 
| 2014-2015|| HC Bienne|| LNA||49 ||8 || 16||24 ||30 ||7 ||1 ||3 ||3 ||4
|- 
| 2015-2016|| HC Bienne|| LNA||38 ||9 ||16 ||25 ||8 ||12 ||3 ||2 ||5 ||8
|- 
| 2016-2017|| HC Bienne|| LNA||44 ||11 ||22 ||33 ||4 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
| 2017-2018|| CP Berne || NL||47 ||15 ||26 ||41 ||18 ||11 ||2 ||6 ||8 ||2
|- 
| 2018-2019|| CP Berne || NL||50 ||15 ||23 ||38 ||14 ||9 ||4 ||3 ||7 ||2
|-
| 2019-2020 || Oilers d'Edmonton || LNH || 58||5||5||10||6||1||0||0||0||0
|-
| 2019-2020 || Condors de Bakersfield || LAH || 2||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|- 
| 2020-2021|| CP Berne || NL||14 ||5 ||3 ||8 ||4 ||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021 || Oilers d'Edmonton || LNH || 34||2||1||3||10||2||0||0||0||4

|2009|| Suisse -18 ans ||Championnat du monde -18 ans||6||2||3||5||0||+2||
|-
|2010|| Suisse -18 ans||Championnat du monde -18 ans||6||0||2||2||2||0||
|-
|2011|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans||6||0||0||0||0||0||
|-
|2012|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans||6||3||0||3||2||+1||
|-
|2016 ||  Suisse || Championnat du monde || 3 || 0 || 0 || 0|| 2 || 0 || 
|-
|2017 ||  Suisse || Championnat du monde || 8 || 2 || 1 || 3 || 0 || +5 || 
|-
|2018 ||  Suisse || Jeux olympiques || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || -1 || 
|-
|2018 ||  Suisse || Championnat du monde || 10 || 3 || 2 || 5 || 0 || +2 || 
|-
|2019 ||  Suisse || Championnat du monde || 8 || 1 || 2 || 3 || 2 || -1 ||

Palmarès

Au niveau national 
 Champion de Suisse en 2019 avec le CP Berne

Au niveau international 
 Vice-champion du monde en 2018 avec la Suisse

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1992
Sportif bernois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Ajoie
Joueur du CP Berne
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022